Благой Благоев може да се отнася за:

 Благой Благоев (1932 – 2019), български учен-химик
 Благой Благоев (р. 1956), български щангист